Стив Тримбл ():
  (род. 1942) — американский политик в штате Миннесота, США.
  (1958—2011) — игрок в американский футбол.